Seixas pode ser:

 Raul Seixas - cantor de rock brasileiro, popular nos anos 70 e 80.
 Seixas - freguesia no concelho de Caminha, Portugal
 Seixas - freguesia no concelho de Vila Nova de Foz Côa, Portugal
 Carlos Seixas - um compositor português do século XVIII.
 Ponta do Seixas - cabo da cidade de João Pessoa
 Praia do Seixas - uma praia da cidade de João Pessoa, capital do estado da Paraíba
 
Desambiguação